Il gruppo dell'allume è un gruppo di minerali solfati idrati di alluminio (o un altro catione trivalente) ed un metallo alcalino (o un altro catione monovalente analogo).

Minerali del gruppo dell'allume 
 Alum-(K)
 Alum-(Na)
 Lanmuchangite
 Lonecreekite
 Tschermigite

Collegamenti esterni 
 

Allume